Hallenbarter ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Hallenbarter (* 1953), Schweizer Skilangläufer
 Simon Hallenbarter (1979–2022), Schweizer Biathlet